

Patronyme
 François Ernoul de La Chenelière (1906-1985), Général d'armée aérienne ;
 Jean Ernoul (1829-1899), bâtonnier catholique de Poitiers et homme politique français.

Autres
 Ernoul est le nom communément attribué à l'auteur d'une chronique de la fin du XIIe siècle et traitant de la chute du royaume de Jérusalem.